Ley trans puede referirse a:

 Ley Integral para Personas Trans de Uruguay
 Ley de identidad de género de Bolivia
 Ley de identidad de género de Chile
 Ley de identidad de género de Argentina
 Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI de España